Vieira de Castro — empresa portuguesa de produtos alimentares
 António Vieira de Castro (1796–1842) — sacerdote católico e político português
 José Cardoso Vieira de Castro (1838–1872) — intelectual, escritor e político português, sobrinho do anterior

Desambiguações de antropônimos